Dominans (fra det latinske ord dominus, som betyder "herre"), har flere betydninger:

 Dominans (mennesker)  – personers herredømme over andre i psykologisk og sociologisk sammenhæng.
 Dominans (dyr)  – dyregruppers ledere inden for dyrepsykologi. Eksempelvis alfa-hunnens dominans i en hyæneflok.
 Dominans (økologi)  – dominans i plante- eller dyresamfund. 
 Dominans (sexologi)  – en seksuel retning blandt mennesker.
 Dominant – musikalsk term inden for harmonilære.
 Dominant (nedarvning) – udtryk fra arvelighedslæren, der betegner en egenskab eller sygdom.
 Dominans (film) – dansk dokumentarfilm fra 1994